Cornelia (189 a.C.? – 110 a.C. circa) – matrona romana, madre dei Gracchi
Cornelia (Cornelia Minore 94 a.C.-69 o 68 a.C.) – donna romana, moglie di Gaio Giulio Cesare
Cornelia – città statunitense nella Georgia
Cornelia – stazione della metropolitana di Roma
Cornelia – nome proprio di persona femminile